Arvicola terrestris se puede referir a:

 Representantes del morfotipo semiacuático: Arvicola amphibius.
 Representantes del morfotipo cavador: Arvicola scherman.